En Pologne, Wilczyn peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wilczyn, un village du powiat de Polkowice.

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Wilczyn, une gmina rurale ;
 Wilczyn, un village , chef-lieu de la gmina de même nom.

dans la voïvodie de Lublin :
 Wilczyn, un village du powiat de Biała Podlaska.